Милан Елич (, 26 марта 1956 Копривна, близ Модрича — 30 сентября 2007, Добой) — сербский политический деятель, президент Республики Сербской с 9 ноября 2006 года по 30 сентября 2007 года, когда он скоропостижно скончался.

Биография 
Окончил экономический факультет университета в Суботице и докторантуру университета в Баня-Луке. В течение 13 лет возглавлял нефтеперерабатывающий завод в Модриче. В 2002 году получил звание лучшего менеджера Республики Сербской, а в 2003 году — Боснии и Герцеговины. До своего избрания президентом являлся министром экономики, энергетики и строительства Республики Сербской. Известен своими проевропейскими реформами и попытками сплотить две части Боснии и Герцеговины.

Учёный-экономист, автор научных трудов в области менеджмента. В прошлом профессиональный футболист, был президентом Футбольного союза Республики Сербской и Футбольного союза Боснии и Герцеговины. Умер от последствий сердечного приступа, полученного во время телепросмотра футбольного матча. Оставил сына Петара, который стал профессиональным футболистом.

Примечания 

Президенты Республики Сербской
Члены Союза независимых социал-демократов
Выпускники Баня-Лукского университета